Az 1968-as európai Formula–2-es bajnokság volt a második Formula–2-es szezon. A szezon során 10 versenyt rendeztek, április 7. és október 27. között. A bajnok a francia Jean-Pierre Beltoise lett.

Versenynaptár 

Megjegyzések

 Az 1.,4.,6. és 10. versenyen 2 futamot rendeztek, a táblázatban mindkét győztes szerepel.
 A 2.,5. és 7. versenyen elődöntő-döntő lebonyolítás volt.
 A 2.,4.,5.,6. és 8. versenyt Formula–1-es pilóta nyerte, ők dőlt betűvel szerepelnek.
 Az első versenyen Jim Clark halálos balesetet szenvedett.

Végeredmény 

Formula–2-es szezonok
F